Мечеть шаха Аббаса может относиться к:

 Мечеть Гаджи Бахши (Баку)

 Джума-мечеть (Гянджа).
 Мечеть шаха Аббаса (Ереван), разрушена.
 Мечеть шаха Аббаса в Тбилиси, Грузия (снесена в 1950 году).
 Мечеть шах Аббаса (Кешля).
 Мечеть шаха Аббаса (Товуз).
 Мечеть Гияс ад-Дина (Каргабазар).
 Мечеть шаха Аббаса (Ордубад).
 Мечеть шаха Аббаса (Хачмаз).

См. также 

 Джума-мечеть